Лизано — фамилия.

 Лизано, Инносенте — кубинский велосипедист.
 Лизано, Цесар (род. 1982) — коста-риканский бегун на длинные дистанции.